Ludwinów ist der Name von über 30 Orten in Polen, u. a.:
 Ludwinów (Krakau)
 Ludwinów (Leśna Podlaska)